Prokon steht für:

 Prokon (Unternehmen), eine Energiegenossenschaft 
 Prokon Nord Energiesysteme, Gründungsname der N.prior energy

Siehe auch:
 Procon
 Prokom